Zacharopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Zacharopoulos (* 1952), griechischer  Kunsttheoretiker und Hochschullehrer
 Emilianos Zacharopoulos (1915–2011), türkischer Geistlicher, Metropolit von Belgien
 Nikolaos Zacharopoulos (* 1944), griechischer Schwimmer 
 Georgios Zacharopoulos (1897–??), griechischer Leichtathlet 
 Spilios Zacharopoulos (* 1950), griechischer Mittelstreckenläufer